Die 1. jugoslawische Fußballliga 1981/82 war die 53. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 26. Juli 1981 und endete wegen der anstehenden WM in Spanien bereits am 2. Mai 1982. 

Dinamo Zagreb wurde zum neunten Mal jugoslawischer Meister. Erstmals dabei war Aufsteiger FK Teteks Tetovo.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1981/82 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1981/82